Чемпионат Франции по футболу 1963/1964 — 26-й сезон чемпионата Франции по футболу. Начался 1 сентября 1963 года, закончился 7 июня 1964 года. В турнире принимали участие 18 клубов. Футбольный клуб «Сент-Этьен» стал чемпионом Франции во 2-й раз. Было сыграно 306 игр и забито 977 голов.

Турнирная таблица 

Стад Франсе и Расинг вместе с Мецом (3 место во Втором дивизионе) и Тулоном (4-е место) разыгрывали в переходном турнире две путёвки в Первый дивизион. Выиграли Стад Франсе и Тулон

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 12 голов
 «Ланс» — «Расинг» — 10:2
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Расинг» — «Монако» — 1:5
 «Руан» — «Валансьен» — 0:4
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Ланс» — «Расинг» — 10:2

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr
 wildstat.ru

1963/1964
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1963 году
Спорт во Франции в 1964 году